Ajkay Zoltán (1874–1957) honvéd tábornok, orvos
Ajkay Zoltán (1939-2008) sportorvos, edző, sportvezető